Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (Cianorte, 14 de março de 1971) é um advogado brasileiro. Formado em direito em 1993 pela Instituição Toledo de Ensino, é sócio fundador do escritório Nelson Wilians e Advogados, atualmente considerado o maior escritório de advocacia do Brasil. É colunista da Revista Forbes. 

Desde o início 2021, Nelson Wilians  aborda temas jurídicos da atualidade em artigos que publica na Folha de São Paulo.  Recentemente, desenvolveu uma campanha em homenagem ao Dia dos Advogados, em forma de cartuns, que obteve enorme repercussão, atraindo inclusive a atenção do presidente da OAB, que repicou em seu instagram parte da homenagem.

Além do NWADV, é presidente do NW Group, holding que agrega diversas empresas, entre elas a Nelson Wilians Soluções, Instituto Nelson Wilians e Nelson Wilians Investimentos.

Vida pessoal 
 
É casado com Anne Carolline Wilians Vieira Rodrigues, que preside o Instituto Nelson Wilians, organização filantrópica vinculada ao escritório. Fundando em 2017, o INW já impactou a vida de 23 mil pessoas diretamente e de outras 100 mil indiretamente. O casal tem 4 filhos, Benjamin Wilians, Adam Wilians, Athina Wilians e Helena Wilians. 

Advogados do Paraná